Минделл:

 Минделл, Арнольд — американский психотерапевт, писатель и основатель процессуально ориентированной психологии.
 Минделл, Эрл — канадско-американский автор и диетолог.